Juan de Padilla o Juan Padilla puede referirse a:

 Juan de Padilla o Juan López de Padilla, líder comunero;
 Juan de Padilla, compositor y maestro de capilla español;
 Juan Gutiérrez de Padilla, compositor barroco hispano-mexicano;
 Juan de Padilla, el Cartujano, poeta sevillano del siglo XVI;
 Juan de Padilla (m. 1468), adelantado mayor de Castilla (1456) y poeta;
 Juan de Padilla (doncel de Fresdeval), doncel de Isabel la Católica;
 Juan de Padilla y Manrique, adelantado mayor de Castilla.